Eurasier steht für:
 Eurasier (Ethnische Gruppe), Nachkommen aus europäisch-asiatischen interkulturellen Ehen, siehe auch Anglo-Indian
 Eurasier (Hunderasse), eine Hunderasse
 Anhänger des Eurasismus, einer von russischen Exilanten formulierten Ideologie
 Ein Werk Joseph Beuys, siehe Eurasienstab

Siehe auch:
 Eurasien